Амброзяк () — прізвище польського походження. Відомі носії:
 Пітер Амброзяк — канадський хокеїст
 Сильвестр Амброзяк — польський скульптор та ілюстратор